Битва за Атланту () — серия сражений на Западном театре Гражданской войны в Америке. Проходили на северо-западе штата Джорджия и возле Атланты летом 1864 года и завершились падением Атланты и в значительной мере повлияла на переизбрание президента США Авраама Линкольна на второй срок.

Предыстория 
Битва за Атланту началась после победы северян в битве при Чаттануге в ноябре 1863 года. Чаттануга стала известной как «Ворота Юга», занятие города открыло эти ворота. После того как Улисс Грант был назначен главнокомандующим всеми армиями Союза, он назначил своего заместителя Уильяма Т. Шермана ответственным за западное направление. Стратегия Гранта состояла в том, чтобы нанести удар по силам южан путём нескольких скоординированных операций. В то время как основные силы под командованием Гранта, генералов Джорджа Мида, Бенджамина Батлера, Франца Зигеля, Джорджа Крука и Уильяма Эверелла наступали в Вирджинии, тесня армию Роберта Ли, а Натаниэл Бэнкс предпринимал усилия для захвата Мобила (Алабама), миссия Шермана заключалась в нанесении поражения армии под командованием Джозефа Джонстона, захвате Атланты и прорыве через Джорджию в сердце Конфедерации.

В начале кампании за Атланту Военный округ Миссисипи под командованием Шермана состоял из трёх армий: Теннессийской Армии под командованием генерал-майора Джеймса Макферсона, Огайской армии под началом генерал-майора Джона Скофилда и Камберлендской армии под командованием генерал-майора Джорджа Томаса. Джеймс Макферсон, погибший во время битвы за Атланту, был заменён генерал-майором Оливером Ховардом.

Шерману противостояла конфедеративная Теннессийская армия под командованием сначала генерала Джонстона, который в разгар кампании был снят с должности командующего, а затем заменившего его генерал-лейтенанта Джона Белла Худа. К началу кампании Шерман «на бумаге» превосходил армию Джонстона, имея 98 500 человек против 50 000, у северян было много отпускников, в то время как Джонстон получил 15 000 человек подкрепления из Алабамы. Тем не менее к июню устойчивый поток подкреплений довёл силы Шермана до 112 000 человек.

Джонстон был генералом консервативных взглядов с репутацией, связанной с отступлением армии перед столкновением, могущим привести к поражению; такая позиция была схожей с позицией Джорджа Макклеллана во время кампании на Полуострове в 1862 году. Но в Джорджии он столкнулся со значительно более деятельным Шерманом. Армия Джонстона в битве за Атланту неоднократно занимала сильно укреплённые оборонительные позиции. Шерман предусмотрительно избегал смертельных фронтальных атак против большинства такого рода укреплённых позиций, вместо этого он маневрировал на флангах противника во время наступления из района Чаттануги на Атланту. Всякий раз, когда Шерман обходил с флангов оборонительные позиции (почти исключительно с левого фланга Джонстона), Джонстон непременно отступал на следующую подготовленную оборонительную позицию. Обе армии использовали железные дороги в качестве линий снабжения войск следующим образом — сокращением линий снабжения войск Джонстона, поскольку он оттеснялся все ближе к Атланте, и удлинением линий снабжения войск Шермана, продолжавшего теснить южан. Северяне могли использовать оставленную южанами железную дорогу, поскольку те при отступлении её сколь-нибудь существенно не разрушали. В военном отношении это было серьёзной ошибкой командования Конфедерации. Впрочем, это может объясняться и тем, что «тотальная война» с массовым разрушением гражданской инфраструктуры была неприемлема для командования Конфедерации по этическим соображениям.

Силы сторон

Север 
В начале кампании Уильям Шерман имел «на бумаге» 98 000 человек, хотя реально численность его войск из-за дезертирства была несколько меньше. Однако, к июню армия Шермана благодаря пополнениям увеличилась до 112 000 человек. Армия Шермана называлась «Военная дивизия Миссисипи» () и состояла из трёх отдельных армий:

Теннессийская армия под командованием г-м Джеймса Макферсона (после гибели Макферсона его сменил Оливер Ховард)

 XV корпус Джона Логана
 XVI корпус Гренвилла Доджа
 XVII корпус Фрэнка Блэра

Огайская армия под командованием Джона Скофилда

 XXIII корпус Скофилда
 кавалерийская дивизия Джорджа Стоунмана

Камберлендская армия под командованием Джорджа Томаса

 IV корпус Оливера Ховарда (после ухода Ховарда — Дэвид Стэнли)
 XIV корпус г-м Джона Пальмера
 ХХ корпус г-м Джозефа Хукера
 кавалерийский корпус Вашингтона Эллиота

Юг 
В начале кампании Теннессийская армия генерала Джозефа Джонстона состояла из двух пехотных корпусов генерал-лейтенантов Уильяма Джозефа Харди и Джона Белла Худа и кавалерийского корпуса генерал-майора Джозефа Уилера. Перед сражением при Ресаке к ней присоединилась Миссисипская армия генерал-лейтенанта Леонидаса Полка в качестве третьего корпуса. Три пехотных и один кавалерийский корпуса насчитывали порядка 65 000 человек.

Сражения 
Битва (военная кампания) за Атланту включает следующие сражения:

Сражение при Роки Фейс Ридж 
Сражение при Роки Фейс Ридж (Rocky Face Ridge) происходило с 7 мая по 13 мая 1864 года в округе Уитфилд, в штате Джорджия во время битвы (военной кампании) за Атланту. Войсками Союза командовал генерал-майор Уильям Текумсе Шерман, войсками Конфедерации командовал генерал Джозеф Джонстон. Победа войск Союза привела к тому, что конфедераты были вынуждены оставить Роки Фейс Ридж.

Силы генерала Джонстона укрепились на длинном, гористом хребте Роки Фейс Ридж и к востоку от долины Кроу. При приближении войск Шермана, Джонстон решил атаковать его во фронт двумя колоннами, Шерман же направил колонну в обход через ущелье Снейк-Крик, чтобы перерезать железную дорогу у городка Ресака. Две колонны завязали бой с противником у Баззард-Русти у ущелья Даг. В то же время, колонна под командованием генерал-майора северян Джеймса Макферсона, прошла через ущелье Снейк-Крик и 9 мая вышла на окраины Ресаки, где наткнулась на укрепившихся там конфедератов. Опасаясь поражения, Джеймс Макферсон повернул колонну обратно к ущелью. 10 мая Шерман принял решение помочь Макферсону взять Ресаку. На следующее утро, армия Шермана отступила перед фронтом южан (генерал Дж. Джонстон) у Роки-Фейс-Ридж. Узнав о перегруппировке войск Шермана, Джонстон 12 мая отступил на юг в сторону Ресаки.

Сражение при Ресаке 

Сражение при Ресаке происходило в округах Гордон и Уитфилд, штат Джорджия и длилось с 13 по 15 мая 1864 года. Бой произошёл между войсками Военного округа Миссисипи под командованием генерал-майора Уильяма Т. Шермана и Армией Теннесси под командованием генерала Джонстона.

Джонстон отвёл свои войска от Роки-Фейс-Ридж к высотам окружающим Ресаку. 13 мая силы Союза провели боевую рекогносцировку с целью выявления их точного месторасположения. На следующий день состоялся полноценный бой, в результате которого северяне были отбиты по всему фронту, за исключением правого фланга конфедератов, где Шерман не полностью использовал своё преимущество. 15 мая сражение продолжилось без какого-либо преимущества для обеих сторон, пока Шерман не послал часть войск через реку Устанаула у Лейс Ферри, используя новоприбывший понтон и мосты, что способствовало наступлению в направлении линий снабжения (железные дороги) войск Джонстона. Не имея возможности помешать обходному манёвру северян, Джонстону пришлось отступить к Адэрсвиллу, где 17 мая произошло новое сражение.

Сражение не выявило победителя. Потери противоборствующих сторон составили суммарно 6 100 человек: 3 500 пришлось на войска Союза, и 2 600 на армию конфедератов.

Сражение за Эдэйрсвилль

Сражение при Далласе 

С 25 по 26 мая 1864 года происходило сражение при Нью-Хоуп-Чёрч, а 27 мая — сражение у Пикеттс-Милл, в округе Полдинг, штат Джорджия. Эти сражения иногда считают частью сражения при Далласе. Неудачи Шермана в боях 25- 27 мая 1864 года привели к тому, что Джонстон решил провести свою атаку 28 мая, которая так же называется сражение у Далласа. Сражение завершилось тем, что обе противоборствующие стороны оказались в патовой ситуации и Шерман вновь обошёл Теннесийскую армию Джонстона с фланга и направился к ж/д станции Акуорт, что южнее прохода Аллатуна-Пасс. Чтобы не быть отрезанным от железной дороги, Джонстон поспешил на восток к Лост-Маунтин, оставив свои позиции у Далласа 3 июня.

Сражение при Мариетте 

Шерман к 9 июня обнаружил, что Джонстон окопался вокруг Мариэтты. В ответ он начал расширять свои линии вокруг городка, заставив тем самым конфедератов в ответ расширять свои траншеи, чтобы не допустить обхода. 18-19 июня Джонстон, опасаясь полного окружения, отвёл свои основные силы в заранее подготовленные укрепления на горе Кеннесо на запад от Мариэтты с тем, чтобы прикрыть коммуникации по железной дороге по направлению к Атланте. Ввиду этого сражение при Мариэтте можно рассматривать как часть происходившего в это же время большого сражения при горе Кеннесо. Новая линия обороны имела форму дуги, на правый фланг которой, в окрестностях Мариэтты, Шерман предпринял несколько неудачных атак. Тем не менее 2-3 июля Джонстон все же был вынужден оставить Мариэтту. В окрестностях Мариэтты 14 июня группа офицеров-южан проводила рекогносцировку позиций и Шерман, заметив их, приказал обстрелять их из артиллерийских орудий. Огонь 5-й индианской батареи капитана Питера Симонсона оказался довольно метким: группа офицеров южан была рассеяна и прямым попаданием снаряда был убит генерал-лейтенант южан Леонидас Полк, второй кузен бывшего президента США Джеймса Полка. Общие потери сторон в боях неизвестны.

Сражение при Колбс-Фарм 

Днём 22 июня генерал-майор Картер Стивенсон, командующий одной из дивизий Худа, двинулся со своей дивизией к Ферме Колба, которая находилась на южной стороне шоссе Поулер-Спрингс-Роад. Стивенсон сообщил о мощной перестрелке, которую начали с ним полки противника: 14-й кентуккийский и 123-й нью-йоркский. Чуть позже Худ приказал всему остальному корпусу — дивизиям Стивенсона, Стюарта и Хиндмана — наступать на запад по Поудер-Спрингс-Роуд. Видимо, Худ предполагал одно из двух: 1) Он уже обошёл правый фланг противника и находится в прекрасной позиции, чтобы его опрокинуть, или 2) что федеральные части находятся в маршевых колоннах и не готовы к атаке. Кавалерия конфедератов сообщила о присутствии пехоты противника — помимо двух полков, замеченных Стивенсоном. Однако, эта информация не дошла до Худа вовремя. В результате этого и отсутствия других сведений Худ со своим одним корпусом атаковал два корпуса федеральной армии (XXIII и XX).

Дивизия Стивенсона была расположена к югу от дороги, а дивизия Хиндмана — к северу. Дивизия Стюарта находилась позади в виде резерва. Всего у Худа было около 11 000 человек.

Федеральный генерал Хукер, получив известие о приближении Худа, сразу приказал корпусу окопаться. Его корпус тоже состоял из трёх дивизий — Джона Гэри, Альфеуса Вильямса и Дэниэля Баттерфилда. Дивизия Вильямса стояла как раз на дороге Поудер-Спрингс-Роуд и попала под главный удар. Дивизия Гэри стояла левее, а дивизия Баттерфилда ещё левее, в резерве. Всего у Хукера было около 15 000 человек.

Худ начал атаку где-то после 15:00. 14-й кентуккийский и 123-й нью-йоркский, все ещё на своём аванпосту, попали под первый удар и отошли, причём нанесли серьёзный урон дивизии Стивенсона, двум его бригадам на левом фланге. Фактически, эти бригады вынуждены были остановиться и далее не участвовали в атаке. Как только остальная часть дивизии Стивенсона вышла из леса и начала наступление по открытой местности около фермы Колба, она попала под удар федеральной артиллерии. Стивенсон был вынужден отойти, его дивизия потеряла слишком много людей и оказалась слишком дезорганизована для продолжения наступления. Отступая, он снова попал под фланговый обстрел артиллерии и понёс ещё большие потери.

Между тем, атака Хиндмана севернее далласской дороги, оказалась ещё более дорогостоящей. Участки болотистой местности затруднили ему атаку и он был вынужден отступить вскоре после того, как артиллерия противника обнаружила его месторасположение. Дивизия Вильямса так и ни сделала ни одного выстрела по противнику.

В этом сражении армия Конфедерации потеряла 1 300 или 1500 человек, причём две трети потерь пришлись на дивизию Стивенсона. Федералы потеряли всего 300 или 500 человек. Сражение выявило недостатки Худа как полевого командира, его манеру начинать атаку без тщательной разведки. Позже он повторит эту ошибку в сражении у Персикового ручья, в Сражении за Атланту и в сражении у Эзра-Черч, и это всякий раз повлечёт большие потери.

Сражение за гору Кеннесо 

После 22 июня Шерман оказался в сложной ситуации. Он стоял в 15 милях от Атланты, но не мог продолжать стратегию обходов из-за плохого состояния дорог. Единственная возможная линия снабжения (железная дорога) шла на Атланту мимо горы Кеннесо, где стояла армия Джонстона. Шерман решил выйти из тупика, атаковав Джонстона на горе Кеннесо. 24 июня был отдан приказ атаковать утром, 27 июня в 08:00.

Генерал Джеймс Макферсон провёл отвлекающую атаку у северной оконечности горы Кеннесо, а генерал Джон Логан атаковал Голубиный Холм на юго-западе от горы. В это время Джордж Томас предпринял мощную атаку на холм Читэм в центре позиций южан. Обе атаки были отбиты с большими потерями, но демонстративная атака генерала Скофилда достигла некоторого успеха, заставив южан в очередной раз оставить позиции и отступить. Постоянные отступления армии южан перед лицом превосходящих сил противника повлекли за собой отстранение от должности генерала Джонстона, которого пресса южан, а потом и Севера называла не иначе как «отступающим Джо».

Назначение Худа командующим Теннессийской армией 
В своих письмах президенту Дэвису, с которым Худ был лично знаком, он критиковал оборонительную тактику Джонстона и, в результате, 17 июля 1864 года Джонстон был смещён. Худ, который командовал вторым корпусом в армии Джонстона, 18 июля был временно повышен до полного генерала и получил в управление Теннесийскую армию буквально у ворот Атланты, которую было необходимо отстоять любой ценой. Худу было всего 33 года, он стал самым молодым командующим армией в ту войну.

Когда Дэвис запросил мнение генерала Ли по поводу назначения Худа, тот ответил несколько двусмысленно, назвав Худа «хорошим бойцом, упорным и неосторожным на поле боя», но не смог ничего сказать о качествах, необходимых для управления армией. Генерал Джон Гордон писал: «Немного нашлось бы в армии корпусных и дивизионных командиров лучше Худа; но самые близкие сторонники и горячие поклонники не признавали наличия у него таких редких талантов, которые позволили бы ему заменить генерала Джозефа Джонстона».

Со времени назначения Худа тактика Теннесийской армии в корне изменилась. Теперь действия Худа были нацелены на то, чтоб улучить выгодный момент и решительной атакой разбить армии Шермана по частям.

Сражение у Персикового ручья 
Шерман, понимавший, что Худ будет атаковать, решил опередить его и вечером 19 июля двинул свои армии вперёд. Однако на следующее утро (20 июля) Худ обнаружил, что Скофилд и Томас наступают на расстоянии 3 миль друг от друга (брешь возникла из-за неточных карт, обозначавших ручей Пичтри (Персиковый) гораздо короче, чем на самом деле), и, мгновенно сориентировавшись, нанёс в месте их разрыва сильнейший удар. Особенно тяжело пришлось частям Томаса, но он в самый критический момент подтянул из резерва несколько батарей, открывших по мятежникам огонь прямой наводкой. Те бросились бежать, и лишь отчаянная контратака дивизии А. Стюарта позволила им и относительном порядке отвести свои потрёпанные части к окраинам Атланты. В поражении южан свою роль сыграло также наступление армии Макферсона на восточную окраину Атланты, которое отвлекло на себя часть сил южан, которые в противном случае могли бы принять участие в атаке на армию Томаса.
В этом бою у Персикового ручья сошлись примерно до 20 тыс. человек с каждой стороны; из этого числа южане потеряли 4796 человек, северяне — около 1,6 тыс. (по другим данным, 1719 человек). Таким образом, именно агрессивная тактика Худа снова привела к тяжёлым потерям среди южан, при полном отсутствии каких-либо значительных результатов для Юга.

Сражение за Атланту

Сражение у Эзра-Черч 
Шерман решил прервать железнодорожное сообщение из Мэйкона в Атланту с тем, чтобы вынудить южан отступить, не прибегая к лобовой атаке. Для этого он приказал своей восточной армии под командованием Оливера Ховарда обойти Атланту с запада с дальнейшим поворотом на юго-восток, в результате чего город оказался бы полностью окружённым. Выполняя этот приказ, армия Ховарда прошла по тылам армий Томаса и Скофилда, осаждавших Атланту с востока и севера соответственно и появилась на западном фланге города (но не в городских окрестностях).

В ответ Худ предпринял попытку перехватить инициативу и застать противника врасплох. Он рассчитывал, что хотя противостоящая ему армия северян в целом численно превосходила его силы, он сможет внезапным нападением разбить их отдельную изолированную часть, которой в этот момент являлась армия Ховарда. Под Эзра-Черч 13226 северянам противостояли 18450 конфедератов, и это локальное численное превосходство ещё больше укрепляло надежды Худа на успешный для южан исход сражения.

Армии сошлись в сражении под церковью Эзра во второй половине дня (в 14.00) 28 июля. К сожалению для Худа, его манёвр не стал неожиданностью для Ховарда, который прекрасно знал его образ действий, поскольку учился вместе с ним до войны в военном училище в Вест-Пойнте. Поэтому к началу атаки южан северяне уже окопались и находились наготове к обороне. Конфедераты снова атаковали в характерной для командования Худа агрессивной манере, но были с большим уроном отброшены от защищаемых северянами импровизированных полевых укреплений, вместе с окопами включавших бруствер из брёвен и рельсов.

Хотя на этот раз конфедераты и остановили продвижение Ховарда к железнодорожной линии, в результате они все же потерпели поражение, поскольку их потери многократно превышали потери противника, чего и добивался Ховард, заняв оборону. Из примерно 3500 убитых и раненых около 3000 пришлись на долю Юга (по другим данным даже 4632), тогда как Ховард потерял только 562 солдат и офицеров. В литературе приводятся и другие цифры потерь — 4100 убитых и раненых у южан против 732 у северян, что не меняет общей картины потерь, характеризующей командование Худа и Ховарда в этом сражении. Соотношение сил, и без того для южан весьма неблагоприятное, для них ещё более ухудшилось. Среди раненых оказался и генерал-майор Конфедерации Александр П. Стюарт, один из корпусных генералов Худа. Такие потери оказались чрезмерными даже для Худа и заставили его отказаться от дальнейших атак и перейти к жёсткой обороне.

Результат сражения мог бы быть даже значительно хуже для южан, поскольку только неточные карты местности помешали подкреплениям Ховарда нанести сильнейший удар по левому флангу южан. В этом случае все могло завершиться полным разгромом сил Худа, что означало бы быстрое падение Атланты.

Этого не произошло, но после сражения под Эзра-Черч Атланта оказалась осаждена уже с трёх сторон — с востока, севера, а теперь и с запада. Давление на город возросло, а линия обороны южан ещё более растянулась и защищать её становилось все труднее. С другой стороны, железная дорога из Атланты на юг к Мэйкону все ещё оставалась в руках конфедератов и по ней в город пока ещё могли поступать подкрепления и снабжение для войск и населения города. Теперь от того, удержат ли южане железную дорогу или она будет для них потеряна, зависел результат всей битвы за Атланту.

Сражение на Атой-Крик 
После неудачной попытки охватить фланг Худа у Эзра-Черч, Шерман продолжил движение на правом фланге с тем, чтобы перехватить железную дорогу между Ист-Пойнт (East Point) и Атлантой. Он перевёл армию Скофилда с левого фланга на правый и направил её на северный берег ручья Атой-Крик (Utoy Creek). Несмотря на то, что войска Скофилда достигли Атой-Крик 2 августа, они не соприкасались с XIV Корпусом Камберлендской армии вплоть до 4 августа. Силы Скофилда начали своё наступление утром 5 августа, и оно вначале было успешным. Но Скофилд был вынужден перегруппировывать свои силы, что заняло остаток дня. Это промедление с атакой позволило конфедератам окопаться и укрепить свою оборону заграждениями, которые затруднили наступление северян, возобновившееся утром 6 августа. Атака северян была отражена с тяжёлыми потерями для них и они потерпели неудачу в своей попытке повредить железную дорогу. 7 августа войска Союза перешли к основной линии обороны конфедератов и окопались. Они оставались на этих позициях до конца августа. Потери северян в этом сражении составили 400 человек, конфедераты потеряли 225.

Второе сражение при Далтоне 
В свою очередь кавалерия Джозефа Уилера совершила набег с той же целью разрушить железнодорожные пути и перерезать снабжение армий Шермана. Вечером 14 августа Уилер подошёл к Далтону, находившемуся теперь далеко в тылу Севера, и потребовал сдачи гарнизона. Командир северян полковник  отказался сдаться и последовал бой. Перед лицом большого численного превосходства противника гарнизон станции отошёл в укрепления на холме вне города, где он успешно отбивал атаки южан, продолжавшиеся до полуночи. Всю ночь продолжалась перестрелка сторон. Около 5:00 15 августа Уилер отошёл ввиду подхода подкреплений пехоты и конницы северян под командой генерал-майора . После этого Уилер окончательно отступил от Далтона с тем, чтобы продолжить рейд по тылам Союза. Потери сторон в этом сражении неизвестны, вероятно, они незначительны, по крайней мере на фоне других сражений в Битве за Атланту.

Сражение при Лавджой стейшн 
В то время как конница южан Уилера совершала глубокий рейд по тылам противника от Северной Джорджии до Восточного Теннесси, Шерман также выслал кавалерию бригадного генерала Джадсона Килпатрика для аналогичного набега на линии снабжения южан. Начав набег 18 августа, Килпатрик вечером этого дня атаковал железнодорожную линию Atlanta & West Point Railroad, разрушив небольшой участок этой дороги. После этого он направился к станции Лавджой-Стэйшн на линии Macon & Western Railroad. По дороге 19 августа кавалеристы Килпатрика захватили базу снабжения Джонсборо на линии Macon & Western Railroad и сожгли большое количество находившегося там снаряжения и других запасов южан. Это было для конфедератов тяжёлым ударом, поскольку они и до этого уже страдали от нехватки буквально всего, начиная от боеприпасов и заканчивая обмундированием и обувью. 20 августа Килпатрик достиг станции Лавджой-Стэйшн и начал её разрушать. Появление пехоты южан (дивизии Патрика Клейберна) отвлекло налётчиков от продолжения разрушений и заставило их вступить в бой, продолжавшийся всю ночь. В итоге кавалерия северян, чтобы не попасть в окружение, была вынуждена бежать. Потери сторон в этом сражении почти равны: северяне лишились 237 человек, южане потеряли 240. Хотя Килпатрик уничтожил запасы и разрушил дорогу на Лавджой-Стэйшн, железнодорожная линия была восстановлена ремонтниками южан в течение всего лишь двух дней.

Сражение при Джонсборо 

Шерману до конца августа удавалось лишь временно прерывать линии коммуникаций Худа, высылая для этого отдельные дивизии, однако конфедераты либо отражали их атаки, либо достаточно быстро восстанавливали нанесённые рейдерами разрушения, так что снабжение Атланты никогда не прерывались надолго. В конце августа Шерман решил, что если он сможет окончательно захватить или разрушить все железные дороги, ведущие в город, то конфедераты будут вынуждены оставить Атланту. Перейдя от частных набегов на тылы противника к фактически общему наступлению, он задумал нанести сокрушительный удар почти всеми своим силами — шестью из семи своих корпусов пехоты — во фланг и тыл Атланты.

Почти вся армия Шермана, за исключением корпуса генерала Генри Слокама, оставшегося в окопах на прежних позициях, 25 августа обошла Атланту с запада и направилась к железным дорогам в тылу противника. Быстро выйдя к железным дорогам Атланта — Монтгомери, а затем Атланта — Саванна, северяне немедленно стали разрушать их на большом протяжении. Не имея для этого динамита, который тогда ещё не был изобретён, солдаты Шермана для разрушения железных дорог использовали «технологию» почти что каменного века, действуя главным образом руками. Они выстраивалось вдоль одной из сторон полотна, по двое у каждой шпалы, затем по команде десятки таких пар одновременно поднимали большой участок колеи и опрокидывали его вниз рельсами. Затем солдаты отбивали шпалы от рельсов, используя любые подручные тяжёлые предметы, и швыряли их в заранее разведённые костры. Вслед за шпалами в огонь бросали и рельсы, раскаляли их посередине добела, после чего изгибали вокруг ближних деревьев или телеграфных столбов. Получавшиеся при этом причудливые загогулины солдаты остроумно прозвали «галстуками (или „шпильками“) Шермана». Испорченные таким образом рельсы южане при всем желании уже никак не могли использовать для восстановления железнодорожной колеи. Позднее Орландо По, начальник инженерных войск Шермана, изобрёл специальное устройство для приведения в негодность железнодорожных рельсов. Оно представляло собой нечто вроде гигантского гаечного ключа-рычага, который закрепляли на обоих концах рельса, а затем крутили в противоположных направлениях. Рельс при этом скручивался по спирали как канат и после такого обращения использовать его по прямому назначению было уже невозможно.

Худ о появлении и действиях в своём тылу крупных сил противника узнал с большим запозданием, лишь в ночь на 30 августа. Этот факт сам по себе свидетельствует как о неспособности Худа предвидеть действия противника, так и о его невнимании к разведке. В ответ на наступление северян Худ выслал навстречу им Харди с двумя корпусами общей численностью 24 тысяч человек с приказом остановить и при возможности разбить силы федералистов. Силы под командованием Харди представляли собой мощную группу, но их сил было явно недостаточно для поставленной перед ними задачи: согласно приказу Худа два корпуса конфедератов (Джона Клеберна и Стефана Ли) должны были разбить шесть корпусов противника, а ведь это были закалённые во многих боях ветераны Шермана во главе с опытными генералами. Выполняя этот явно не соответствовавший обстановке приказ, 31 августа Харди вполне в духе своего командира решительно атаковал два корпуса Союза к западу от Джонсборо. Эта атака была отбита с большим потерями. Соотношение потерь в ходе боёв 31 августа было для южан даже хуже, чем при Эзра-Черч: южане потеряли 1700 человек (1300 в дивизии Ли и 400 в дивизии Клеберна), что не шло ни в какое сравнение с потерей 179 человек у северян. Ночью Худ отозвал корпус Стефана Ли в укрепления Атланты. 1 сентября федеральная армия атаковала корпус Харди и конфедераты с потерями, но в порядке отступили к Лавджой-стейшн.

Узнав о потере последней железнодорожной линии, связывавшей Атланту с Югом и опасаясь полного окружения, Худ в ночь с 1 на 2 сентября решил оставить город и отойти на соединение с Харди к Лавджой-стейшн. При этом он приказал сжечь все имевшиеся в Атланте военные запасы, которые нельзя было вывезти. Уничтожаемые запасы, помимо складов и прочего, включали 81 вагон с боеприпасами, огонь и взрывы которых вызвали большой пожар в городе. (Драматические сцены этого знаменитого пожара были изображены в фильме 1939 года «Унесённые ветром»). Утром 2 сентября союзные войска, а именно части корпуса Слокама, заняли город, оставленный конфедератами. Вечером того же дня военный министр Хэллек вручил Линкольну телеграмму Шермана, гласившую: «Атланта наша и завоёвана безусловно» («Atlanta is ours, and fairly won»). Так закончилась четырёхмесячное сражение за Атланту.

Последствия 
Битва за Атланту не привела к уничтожению Теннессийской армии Худа, которая, хоть и сильно ослабленная, сохранилась как боевая сила. Поэтому в то время победа Шермана в этой битве рассматривалась как неполная и «кабинетные стратеги» критиковали его за то, что он позволил армии противника уйти, не уничтожив её полностью. Потери сторон в битве в абсолютных цифрах были примерно равны: 31 687 человек на стороне Союза (4 423 убитыми, 22 822 ранеными, 4 442 пропавшими без вести и пленными) и 34 979 у Конфедерации (3 044 убитыми, 18 952 ранеными, 12 983 пропавшими без вести и пленными). Однако в относительном выражении потери конфедератов были намного выше: у Худа после завершения боёв за Атланту оставалось около 30 тысяч солдат, тогда как у Шермана оставалась 81 тысяча. Таким образом, при потере примерно одинакового количества людей Худ лишился более половины своих сил, тогда как Шерман только менее трети. Что не менее важно, вместе с людскими потерями Юг утратил также значительную часть своего экономического потенциала, сосредоточенного в Атланте, что включало оружейные и литейные мастерские, швейные фабрики, шившие обмундирование для солдат-южан, железнодорожные депо, склады с вооружением, боеприпасами и другим имуществом, а также возможность использовать ресурсы значительных территорий, оказавшихся под контролем Севера или отрезанных им от основной части Юга. Шерман одержал победу стратегического значения: после падения Атланты силы Конфедерации в Джорджии были ослаблены в такой степени, что весь западный участок обороны Конфедерации практически рухнул. Отныне конфедераты ещё могли вести отдельные бои, но уже были не в состоянии удерживать сам фронт в случае наступления крупных армий Севера. Так оно и произошло: в результате победы в битве за Атланту были созданы все условия для смелого (и вместе с тем опустошительного) наступления армий Шермана в тыл Юга в направлении восточного побережья. Это наступление, осуществлённое в ноябре-декабре 1864 года и известное как «Марш к морю», привело к окончательному разгрому армий Юга и положило конец гражданской войне в США.

В политическом отношении победа Союза в Джорджии привела к огромному повышению боевого духа на Севере и переизбранию на этой волне президента Авраама Линкольна. Это разрушило последние надежды южан на сохранение независимости Конфедерации, поскольку Линкольн был и оставался непримиримым противником заключения компромиссного мира с отделившимся Югом, а на победу Юга над Севером в сложившейся обстановке никто уже всерьёз не рассчитывал.

Примечания

Литература 
 *

Ссылки 
Хронология кампании (англ.) 

Сражения по алфавиту
Сражения Гражданской войны в США
Кампании Гражданской войны в США
Сражения 1864 года
Битва за Атланту